SAOZ, Stowarzyszenie Artystyczne Ośrodek Zdrowia – stowarzyszenie artystyczne założone w 1999 roku przez Romana Dziadkiewicza, Tomasza Wadonia, Małgorzatę Markiewicz i Monikę Wróbel.

SAOZ było Stowarzyszeniem i dziełem sztuki jednocześnie. W ramach SAOZ były organizowane liczne działania o charakterze artystycznym, edukacyjnym i społecznym, „łączące życie ze sztuką”. Były to m.in. 3 edycje spotkań warsztatowych młodych artystów Projekt Wzgórza (1999, 2000, 2001), a także 2 edycje Warsztatów Sztuki i Kultury Wizualnej, Kraków - Lipnica Murowana (2000, 2001).

W 2001 roku działalność SAOZ została zaprezentowana na wystawie POPelita w krakowskim Bunkrze Sztuki, gdzie funkcjonowało tymczasowe biuro SAOZ.

W 2003 roku Stowarzyszenie uczestniczyło w festiwalu performance Breaking News w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, gdzie zaprezentowało permanentny performance.

Do SAOZ-u należało ponad 30 osób, wśród których byli artyści, dziennikarze, pisarze, muzycy, studenci. Stowarzyszenie zostało rozwiązane w 2003 roku. 

Idea SAOZ jest kontynuowana przez fundację 36,6.

Linki zewnętrzne

Bibliografia 
 Joanna Zielińska, Sztuka na co dzień, www.spam.art.pl, 2002; 
 POPelita. Nowa klasa polskiej sztuki, kat. wyst. Bunkier Sztuki, Kraków, 2001. 
 Pierwotne źródło
 Pierwotna wersja hasła pochodzi z tomu Tekstylia bis, Korporacja Ha!art, Kraków 2006.

Polskie grupy artystyczne
Współczesne grupy artystyczne
Performance